Kerjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kerjo, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Kerjo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar